Lozynskyi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), homme politique ukrainien
 (1955-2020), joueur de football et entraineur ukrainien
 (né en 1982), joueur de football ukrainien

Voir aussi

Homonymie de patronyme